Трехнотерії (Trechnotheria) — надлегіон ссавців, що включає звірів (Theria) та низку примітивних груп з мезозойської ери. За визначенням Kielan-Jaworowska (2001), до групи включають спільного предка Zhangheotherium і сучасних Theria та всіх його нащадків.

Систематика

Філогенія 
Філогенетична кладограма за After Luo, Cifelli & Kielan-Jaworowska, 2001, Luo, Kielan-Jaworowska & Cifelli, 2002 and, Kielan-Jaworowska, Cifelli & Luo, 2004.

Примітки

Посилання 
 Taxonomicon 

Ссавці